Il singolare maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Rafael Nadal, ma è stato sconfitto in finale da Novak Đoković per 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Rafael Nadal (finale)
 Novak Đoković (campione)
 Roger Federer (semifinale)
 Andy Murray (terzo turno)
 Robin Söderling (quarti di finale)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (quarti di finale)
 Jürgen Melzer (secondo turno)

 Gaël Monfils (secondo turno)
 Nicolás Almagro (primo turno)
 Mardy Fish (primo turno)
 Andy Roddick (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)
 Fernando Verdasco (primo turno)
 Viktor Troicki (primo turno)

Qualificati 

  Alejandro Falla (primo turno)
  Adrian Mannarino (secondo turno)
  Daniel Gimeno Traver (terzo turno)
  Victor Hănescu (primo turno)

  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Flavio Cipolla (secondo turno)
  Pere Riba (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2011
ATP World Tour 2011